Freppel är ett efternamn, som burits av:

 Charles-Émile Freppel (1827–1891), fransk kyrko- och statsman
 Vincent Freppel (född 1960), fransk organist och kompositör

Franska efternamn